Анастасия Сергеева:
 Сергеева, Анастасия Александровна (Харитонова; род. 1987) — российская гребчиха-байдарочница.
 Сергеева, Анастасия Валентиновна (род. 2003) — российская гимнастка.
 Сергеева, Анастасия Дмитриевна (1897—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.